La J.League Division 2 1999 è stata la prima edizione della J.League Division 2.

Risultati

Classifica finale

Collegamenti esterni

Calcio nel 1999
1999